Alexandru Szabo se poate referi la:

 Alexandru Szabo (n. 1930), fost demnitar comunist român de origine maghiară.
 Alexandru Szabo, (n. 1937), fost jucător român de polo pe apă.